Anders Johansson eller liknande namn kan syfta på:

Politiker 
 Anders Johansson i Fägerhult (1826–1875), politiker.
 Anders Johansson i Hässlås (1869–1938), lantbrukare och riksdagsman.
 Anders Johansson i Lövåsen (1831–1908), lantbrukare och riksdagsman.
 Anders Peter Johansson, politiker (född 1852).
 Anders Johansson i Kråkered (1891–1975), folkpartistisk riksdagsman.
 Anders Johansson (politiker, Sigtuna) (född 1976), s-politiker, ks-ordförande i Sigtuna, senare ämbetsman under nya namnet Anders Sandén.

Idrottare 
 Anders Johansson (fotbollstränare) född 1967, svensk fotbollstränare
 Anders Johansson (ishockeyspelare).
 Anders Johansson (fotbollsspelare).

Kulturarbetare 
 Anders Johansson (folkhögskolerektor) (1881-1955), svensk folkhögskolerektor
 Anders Johansson (journalist) (född 1942), svensk journalist
 Anders Johansson (författare) (född 1947), svensk författare
 Anders R. Johansson (född 1948), forskare, tidnings- och bokförläggare.
 Anders Johansson (trumslagare) (född 1962), svensk trumslagare
 Anders Johansson (litteraturvetare) (född 1963), svensk litteraturvetare, ofta kallad Anders E. Johansson 
 Anders Johansson (kriminalreporter) (född 1964), svensk kriminalreporter
 Sven Anders Johansson (född 1968), litteraturvetare som länge kallade sig "Anders Johansson".
 Anders Johansson (musikmanager) (född 1973), svensk musikmanager
 Anders "Ankan" Johansson (född 1974), svensk komiker
 Anders Johansson (född 1978), svensk sångare, se Anders Fernette
 Lars Anders Johansson (född 1981), svensk musiker, poet och journalist.
 Anders Johansson (musiker), basist i The Creeps.
 Anders Johansson (musikproducent), musikproducent och maoistisk skribent.

Militärer 
Anders Johansson (militär), född 1953.

Ämbetsmän 
 Anders L. Johansson (född 1955), generaldirektör.